Сент-Радегонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сент-Радегонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Сент-Радегонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сент-Радегонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сент-Радегонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сент-Радегонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Сент-Радегонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сент-Радегонд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна